Даунтонска опатија () је британска драмска ТВ серија снимана од 2010. до 2015. године. Броји 52 епизоде (47 регуларних + 5 божићних специјала) смештених у 6 сезона.

Преглед 
* Божићни специјал

1. сезона

2. сезона

3. сезона

4. сезона

5. сезона

6. сезона

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 

Даунтонска опатија
Даунтонска опатија